Radiotjänst kan syfta på:  

AB Radiotjänst – namnet på nuvarande Sveriges Radio från 1925 till 1957   
Radiotjänst i Kiruna AB – ett svenskt aktiebolag för uppbörden av tv-avgiften i Sverige från 1988 till 2018